Hongshan kan syfta på:
 Hongshan, Chifeng
 Hongshan, Wuhan
 Hongshan (köping i Kina, Hubei)
 Hongshan (socken i Kina, Henan)
 Hongshan (socken i Kina, Yunnan)
 Hongshan (köpinghuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 30,77, long 115,65)
 Hongshan (köpinghuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 26,08, long 119,27)
 Hongshan (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 25,26, long 113,59)
 Hongshan (sockenhuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 25,28, long 118,59)
 Hongshan (sockenhuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 25,50, long 116,10)
 Hongshan (sockenhuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 24,75, long 116,52)
 Hongshan (sockenhuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 23,10, long 113,47)

WP:Projekt Kina